Фаносян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фаносян, Арсен (1940—2012) — армянский резчик по дереву.
 Фаносян, Мартирос Ретевосович (род. 1952) — российский режиссёр-постановщик и сценарист.